In the Sunset Country – cortometraggio del 1915 diretto da Frank Cooley
In the Sunset Country – cortometraggio del 1915 diretto da Burton L. King